Fuerte de San Carlos, fortaleza de San Carlos o castillo de San Carlos puede referirse a distintas edificaciones:

En Argentina 
 las ruinas en Villa San Carlos (Mendoza).

En Chile 
 el Fuerte de San Carlos (Ancud); o
 el Fuerte San Carlos (Corral).
 el Fuerte San Carlos de Purén

En Cuba 
 la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña, en la Habana.

En Estados Unidos 
 Fuerte Barrancas, también conocido como Fuerte de San Carlos de Barrancas, en Florida; o
 una fortificación en Isla de Amelia.

En España 
 el Castillo de San Carlos (La Palma), en la isla de La Palma;
 el Fuerte de San Carlos (Carbajales de Alba) en la provincia de Zamora;
 el Fuerte de San Carlos (Palma de Mallorca) en las Islas Baleares;
 el Fuerte de San Carlos (Melilla), en Melilla;
 el Fuerte de San Carlos (Puebla de Sanabria), en Puebla de Sanabria;
 los Fuertes de Santoña, en la ciudad de Santoña; o
 una fortificación en Finisterre (España).

En México 
 la Fortaleza de San Carlos de Perote, en Perote.

En Paraguay 
 el Fuerte de San Carlos del Apa.

En Venezuela 
 el Cuartel San Carlos, en Caracas;
 una fortificación en La Guaira;
 el Castillo de San Carlos de la Barra, en el estado Zulia; o
 el Castillo San Carlos de Borromeo, en la isla de Margarita.